Чёрная пантера и Белый медведь () — украинский телевизионный фильм режиссёра Олега Биймы, снятый на студии «Укртелефильм» в  году по мотивам повести Владимира Винниченко.

Сюжет 
Супружеская пара, Корней (Белый медведь) — художник и его жена — Рита (Чёрная пантера) живут в Париже. Работа Корнея заключается в написании картин для салона.

Их сын Лесик тяжело болен. Рита уговаривает мужа продать одну из картин, чтобы на полученные деньги осуществить лечение сына. Корней категорически не согласен. Он заставляет жену и больного сына позировать для новой картины…

В ролях 
 Ирина Дорошенко — Рита
 Сергей Кучеренко — Корней Каневич, художник, муж Риты
 Валентина Плотникова — Анна Семёновна
 Людмила Смородина — Снежинка
 Виталий Полусмак — Мулен
 Валентин Троцюк — Мигуэлес
 Ольга Разумовская — Сафо
 Сергей Мезенцев — Штиф

В эпизодах 
 Сергей Санаев
 Марина Мезенцева
 Борис Чернокульский
 Елена Пономаренко
 Сергей Садовой
 С. Аветян

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Тамара Бойко
 Режиссёр-постановщик: Олег Бийма
 Оператор-постановщик: Алексей Зоценко
 Художник-постановщик: Алла Кириченко
 Художник по костюмам: В. Савина
 Художник по гриму: Л. Смиян
 Народный ансамбль бального танца «Виктория» (Севастополь)
 Директор фильма: Людмила Стародубцева

Факты 
 Съёмки проходили в Херсонесе
 В фильме звучит музыка Г. Форе, О. Мессиана, Р. Щедрина, К. Пендерецкого
 Актриса Людмила Смородина считает свою роль в фильме «Чёрная пантера и Белый медведь» одной из самых любимых

Примечания

Ссылки 

Фильмы СССР 1990 года
Телефильмы СССР 1990 года
Фильмы студии «Укртелефильм»
Фильмы-драмы СССР
Телефильмы-драмы СССР
Фильмы на украинском языке
Экранизации произведений Владимира Винниченко